Токтобаев — фамилия; имеет женскую форму Токтобаева.
 Токтобаев, Азиз — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Токтобаев, Муканбет (5 мая 1947 — 30 июля 2015) — советский актёр театра и кино, народный артист Кыргызстана.